Maria Lind och liknande namn kan syfta på

 Maria Lind (född 1966), svensk konstkritiker och kurator
 Maria Lindh (född 1992), svensk före detta handbollsspelare
 Maria Lindh (ishockeyspelare) (född 1993), svensk ishockeyspelare